Коста Азул има више значења:

 Коста Азул (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Коста Азул (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Азул (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Азул, Ла Вега (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Коста Азул (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику